Bednění ve stavebnictví je
 bednění (činnost) – stavební práce při budování formy pro uložení a zhutnění čerstvého betonu
 bednění (forma) – dočasná pomocná konstrukce, která tvoří formu pro uložení a zhutnění čerstvého betonu při výrobě betonových a železobetonových konstrukcí, nebo formu pro uložení a dusání hliny při výrobě stěn hliněné stavby.
 bednění (trvalé) – trvalý prvek stavby vytvořený připevněním prken, překližky, dřevovláknitých desek apod. na nosnou konstrukci (např. střešní bednění na krovu).